Lure puede referirse a:
 Lure, comuna francesa de Alto Saona.
 Lur, también conocido como luur o lure, era el nombre que recibían dos instrumentos de viento diferentes.